Жил Симон може бити:

Жил Симон, тенисер
Жил Симон (формула 1), возач формуле 1.